Salamandra olbrzymia może oznaczać:
 chińska salamandra olbrzymia (Andrias davidianus)
 japońska salamandra olbrzymia (Andrias japonicus)